Фрањо Фрук (Велика, 3. јул 1925 — Загреб, 2. јануар 1985) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Свадба  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима  || Гост на забави
|-
| 1961. || Гола цеста ТВ филм || /
|-
| 1963. || Опасни пут  || Машиновођа Марек
|-
| 1964. || Смрт у чизмама ТВ филм || /
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те!  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Јуре
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор  || Заповједник утврде Грабовац
|-
| 1972. || Лов на јелене  || Жељезничар
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Жупник
|-
| 1976. || Влак у снијегу  || Полицајац (као Ф. Фрук)
|-
| 1979. || Новинар   || Пијанац довезен на тријежњење
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Вело мисто ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 
Рођени 1925.
Умрли 1985.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Славонци